Municipio de Sigel puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sigel (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Sigel (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Sigel (condado de Brown, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Brown.